Scotts Run ist:

 Scotts Run (West Virginia) , ein Ort im Monongalia County, West Virginia
 Scotts Run (Virginia), früher Scotts Run Station, ein Multifunktionszentrum in Tysons, Virginia 

 Scotts Run (Darrs Run) , ein Fließgewässer im Butler County, Ohio
 Scotts Run (Robinson Run) , ein Fließgewässer im Allegheny County, Pennsylvania
 Scotts Run (Hopewell Lake) , ein Fließgewässer im Berks County, Pennsylvania
 Scotts Run (Big Sandy Creek) , ein Fließgewässer im Fayette County, Pennsylvania
 Scotts Run (Monongahela River) , ein Fließgewässer im Monongalia County, West Virginia